izvor, vrelo
 Izvori (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje, Crna Gora
 Izvori (izdavačka kuća), izdavačka kuća iz Zagreba